

Anno 
 1997 – (MCMXCVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1997 a.C.

Matematica 
 1997 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1997 Leverrier – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Cinema
 1997: Fuga da New York film del 1981